|-
| 125601 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125602 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125603 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125604 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125605 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125606 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125607 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125608 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125609 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125610 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125611 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125612 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125613 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125614 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125615 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125616 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125617 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125618 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125619 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125620 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125621 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125622 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125623 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125624 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125625 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125626 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125627 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125628 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125629 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125630 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125631 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125632 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125633 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125634 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125635 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125636 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125637 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125638 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125639 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125640 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125641 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125642 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125643 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125644 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125645 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125646 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125647 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125648 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125649 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125650 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125651 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125652 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125653 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125654 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125655 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125656 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125657 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125658 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125659 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125660 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125661 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125662 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125663 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125664 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125665 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125666 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125667 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125668 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125669 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125670 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125671 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125672 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125673 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125674 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125675 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125676 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125677 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125678 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125679 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125680 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125681 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125682 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125683 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125684 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125685 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125686 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125687 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125688 - ||  || 13 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 125689 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125690 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125691 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125692 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125693 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125694 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125695 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125696 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125697 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125698 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125699 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125700 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-